Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Dahlem enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Dahlem 

!
!Gedenktafeln in Dahlem
!Berlin-Dahlem
Gedenktafeln in Berlin-Dahlem